Karl Stettler ist der Name folgender Personen:

* Karl Stettler-von Rodt (1802–1870), Schweizer Pietist
 Karl Ludwig Stettler (1773–1858), Schweizer Politiker, Offizier, Historiker und Maler